Герб Дніпровського району — герб району в Дніпропетровській області
 Герб Дніпровського району — герб району в місті Київ